La gara di nuoto dei 100 metri stile libero femminili dei campionati mondiali di nuoto 2022 è stata disputata il 22 e 23 giugno 2022 presso la Duna Aréna di Budapest. Vi hanno preso parte 63 atlete provenienti da 58 nazioni.

La competizione è stata vinta dalla nuotatrice australiana Mollie O'Callaghan, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente alla svedese Sarah Sjöström e alla statunitense Torri Huske.

Podio

Programma

Record 
Prima della competizione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti:

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Stile libero 100 F